Daniel Gibbes, orthographe erronée de Daniel Gibbs (1968-), un notaire et un homme politique français ;
 Jono Gibbes (1977-), un joueur et entraîneur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Lewis Reeve Gibbes (1810-1894), un naturaliste et un médecin américain ;
 Robert Wilson Gibbes (1809-1866), un naturaliste et médecin américain ;
 Wade Hampton Gibbes (1837-1903), un militaire sudiste durant la guerre de Sécession ;
 Wilmot Gibbes de Saussure (1822-1886), un brigadier général de la milice de Caroline du Sud, qui a servi avec l'armée des États confédérés.

Voir aussi 
 Chemin de Gibbes, une voie marseillaise située dans le 14e arrondissement